Kauppakatu peut désigner:

Kauppakatu, une rue à Alajärvi
Kauppakatu, une rue à Forssa
Kauppakatu, une rue à Haapajärvi 
Kauppakatu, une rue à Heinola 
Kauppakatu, une rue à Iisalmi 
Kauppakatu, une rue à Iitti
Kauppakatu, une rue à Ikaalinen 
Kauppakatu, une rue à Imatra 
Kauppakatu, une rue à Joensuu 
Kauppakatu, une rue à Jyväskylä 
Kauppakatu, une rue à Jämsä 
Kauppakatu, une rue à  Kajaani 
Kauppakatu, une rue à  Kemi 
Kauppakatu, une rue à  Kotka 
Kauppakatu, une rue à  Kuopio 
Kauppakatu, une rue à  Kouvola 
Kauppakatu, une rue à  Lahti 
Kauppakatu, une rue à  Lappeenranta 
Kauppakatu, une rue à  Lapua 
Kauppakatu, une rue à  Liminka 
Kauppakatu, une rue à  Lohja 
Kauppakatu, une rue à  Loviisa 
Kauppakatu, une rue à  Taavetti 
Kauppakatu, une rue à  Mänttä-Vilppula 
Kauppakatu, une rue à  Nokia 
Kauppakatu, une rue à Outokumpu
Kauppakatu, une rue à  Pieksämäki
Kauppakatu, une rue à  Punkalaidun 
Kauppakatu, une rue à  Raahe 
Kauppakatu, une rue à Rauma 
Kauppakatu, une rue à  Riihimäki 
Kauppakatu, une rue à  Saarijärvi 
Kauppakatu, une rue à  Seinäjoki 
Kauppakatu, une rue à  Suomussalmi 
Kauppakatu, une rue à  Tampere 
Kauppakatu, une rue à  Tohmajärvi 
Kauppakatu, une rue à  Tornio 
Kauppakatu, une rue à  Varkaus
Kauppakatu, une rue à  Ylivieska
Kauppakatu, une rue à  Äänekoski

Route en Finlande